Лавро́вский (Лавровская) — русская семинаристская фамилия.

Известные носители 
 Лавровский, Владимир Михайлович (1891—1971) — советский историк.
 Лавровский, Константин Петрович (1898—1972) — советский химик-нефтяник.
 Лавровский, Леонид Михайлович (1905—1967) — артист балета, хореограф,.
 Лавровский, Михаил Леонидович (род. 1941) — артист балета, хореограф.
 Лавровский, Николай Алексеевич (1825—1899) — филолог-славист.
 Лавровский, Пётр Алексеевич (1827—1886) — филолог-славист.
 Лавровский, Юлиан Григорьевич (1821—1873) — украинский общественный и политический деятель.

Лавро́вская:
 Лавровская, Елизавета Андреевна (1845—1919) — русская оперная и концертная певица и педагог.

Составные фамилии 
 Петров-Лавровский, Василий Петрович (в монашестве Варлаам; 1728—1802) — епископ РПЦ, архиепископ Тобольский и Сибирский.

См. также